De Oostenrijkse voetbalbeker 2000/01 (Duits: ÖFB Cup 2000/01) was de 67ste editie van dit Oostenrijkse voetbalbekertoernooi. Het begon op 1 augustus 2000 met de voorronde en eindigde met de finale op 27 mei 2001 in het Ernst-Happel-Stadion in Wenen onder leiding van scheidsrechter Stefan Meßner. FC Kärnten won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis door FC Tirol Innsbruck met 2-1 te verslaan. In de verlenging nam Mario Steiner het beslissende doelpunt voor zijn rekening.

Schema

Zie ook
Oostenrijks voetbalkampioenschap 2000/01

2001
Bekervoetbal 2000/01